Erotique è un film a episodi del 1993 diretto da Lizzie Borden, Monika Treut e Clara Law.

Trama
Primo episodio: Let's talk about sex 
A Los Angeles, Rosy esce dalla chat-line e incontra dal vivo un cliente.

Secondo episodio: Taboo parlor 
Ad Amburgo, due amiche danno vita a un eccitante triangolo con uno sconosciuto.

Terzo episodio: Wonton soup 
A Hong Kong, Ann riscopre gli antichi riti d'amore cinesi.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film a episodi
Film ambientati a Los Angeles
Film ambientati in Germania
Film ambientati a Hong Kong